Сан-Міге́ль (, ) — назва багатьох географічних об'єктів в іспано- та португаломовних країнах, названих на честь Святого Михаїла:

Сан-Мігель (Буенос-Айрес) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Мігель (округ, Буенос-Айрес) — округ аргентинської провінції Буенос-Айрес
 Сан-Мігель (Катамарка) — селище в аргентинській провінції Катамарка
 Сан-Мігель (Коррієнтес) — селище в аргентинській провінції Коррієнтес
 Сан-Мігель (Ла-Ріоха) — селище в аргентинській провінції Ла-Ріоха
 Сан-Мігель (Мендоса) — селище в аргентинській провінції Мендоса
 Сан-Мігель (Місьйонес) — селище в аргентинській провінції Місьйонес
 Сан-Мігель-Аркангел — селище в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Мігель-де-Тукуман — столиця аргентинської провінції Тукуман
 Сан-Мігель-дель-Монте — селище в аргентинській провінції Буенос-Айрес

Сан-Мігель-дас-Міссоніс — єзуїтська місія на території сучасного бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул
 Сан-Мігель-Пауліста — субпрефектура міста Сан-Паулу

Сан-Міґель — річка, ліва притока річки Гуапоре

Сан-Мігель (Ансоатегі) — місто у венесуельському штаті Ансоатегі
 Сан-Мігель (Монагас) — місто у венесуельському штаті Монагас

Сан-Мігель-Гванкапла — муніципалітет гондураського департаменту Інтібука

Сан-Мігель (Картес) — селище в іспанській провінції Кантабрія, муніципалітет Картес
 Сан-Мігель (Хаен) — муніципалітет іспанської провінції Хаен
 Сан-Мігель-де-Абона — селище в іспанській провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Сан-Мігель-де-Агуайо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія.
 Сан-Мігель-де-Арас — селище в іспанській провінції Кантабрія, муніципалітет Вото
 Сан-Мігель-де-Бернуй — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія
 Сан-Мігель-де-Басаурі — район міста Басаурі в іспанській провінції Біскайя.
 Сан-Мігель-де-Валеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Сан-Мігель-де-Корнеха — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Мігель-де-Лангре — селище в іспанській провінції Леон, муніципалітет Берланга-дель-Б'єрсо.
 Сан-Мігель-де-Салінас — селище в іспанській провінції Аліканте
 Сан-Мігель-де-Серресуела — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Мігель-де-Ла-Пальма — найзахідніший серед Канарських островів
 Сан-Мігель-де-ла-Рібера — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Сан-Мігель-де-лас-Дуеньяс — селище в іспанській провінції Леон, муніципалітет Конгосто.
 Сан-Мігель-дель-Арройо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід
 Сан-Мігель-дель-Робледо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Сан-Мігель-дель-Сінка — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
 Сан-Мігель-дель-Вальє — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Сан-Мігель-дель-Піно — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід

Сан-Мігель-де-Сема — муніципалітет колумбійського департаменту Бояка
 Сан-Мігель (Путумайо) — муніципалітет колумбійського департаменту Путумайо
 Сан-Мігель (Сантандер) — муніципалітет колумбійського департаменту Сантандер

Сан-Міґель-де-Альєнде — історичне місто в мексиканському штаті Ґуанахуато
 Сан-Мігель-ель-Альто — муніципалітет мексиканського штату Халіско
 Сан-Мігель-ель-Гранде — муніципалітет мексиканського штату Оахака
 Сан-Мігель-Сересо — селище в мексиканському штаті Ідальго
 Сан-Мігель-Текпан — муніципалітет в мексиканському штаті Мехіко

Сан-Мігель (Панама) — селище в Панамі

Сан-Мігель (Парагвай) — селище в Парагваї

Сан-Мігель (провінція) — провінція перуанського департаменту Кахамарка
 Сан-Мігель (Ліма) — район перуанської провінції Ліма
 Сан-Мігель (Сан-Мігель) — район перуанської провінції Сан-Мігель
 Сан-Мігель-де-Ако — район перуанської провінції Каруас, департамент Анкаш
 Сан-Мігель-де-Акос — район перуанської провінції Уараль, департамент Ліма
 Сан-Мігель-де-Каурі — район перуанської провінції Лаурікоча, департамент Уануко
 Сан-Мігель-де-Корпанкі — район перуанської провінції Болоньєсі, департамент Анкаш
 Сан-Мігель-де-Ель-Файке — район перуанської провінції Уанкабамба, департамент П'юра
 Сан-Мігель-де-Чаккрапампа — район перуанської провінції Андауайлас, департамент Апурімак

Сан-Мігел (острів) — один з Азорських островів

Сан-Мігель (Сальвадор) — місто в Сальвадорі
 Сан-Мігель (департамент) — департамент в Сальвадорі
 Сан-Мігель — вулкан в Сальвадорі.

Сан-Міґель (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо
 Сан-Мігель (округ, Нью-Мексико) — округ (графство) у штаті Нью-Мексико
 Сан-Мігель — переписна місцевість, штат Аризона
 Сан-Мігель — переписна місцевість в окрузі Контра-Коста, штат Каліфорнія
 Сан-Мігель — переписна місцевість в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, штат Каліфорнія
 Сан-Мігель — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Сан-Мігель (Філіппіни) — місто у філіппінській провінції Булакан

Сан-Мігель (Чилі) — комуна чилійського столичного регіону Сантьяго

Див. також 
 Сен-Мішель — французький відповідник Сан-Мігель